Cabañas peut désigner :

Toponymes

Cabañas, municipalité située dans la province de Pinar del Río ;

Cabañas de Ebro, municipalité de la province de Saragosse ;
 Cabañas de Juarros, localité de la municipalité de Ibeas de Juarros, dans la province de Burgos
 Cabañas de la Sagra, municipalité de la province de Tolède ;
 Cabañas de Polendos, municipalité situé dans la province de Ségovie ;
 Cabañas de Sayago, municipalité de la province de Zamora ;
 Cabañas de Yepes, municipalité de la province de Tolède ;
 Cabañas del Castillo, municipalité de la province de Cáceres ;
 Cabañas Raras, municipalité de la province de León ;
 Roturas de Cabañas, village de la province de Cáceres ;

Cabañas, municipalité située dans le département de Zacapa ;

Cabañas, municipalité située dans le département de Copán ;
Cabañas, municipalité située dans le département de La Paz ;

le département de Cabañas.

Patronymes
José Trinidad Cabañas (1805-1871), président de la République du Honduras de 1852 à 1855 ;
Roberto Cabañas (1961-2017), footballeur professionnel paraguayen ;
Salvador Cabañas (né en 1980), joueur paraguayen de football.

Voir aussi

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme

en:Cabañas